Понизье — топоним:

Белоруссия 
 Понизье — деревня Бешенковичском районе Витебской области.
 Понизье — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Понизье — село в Антроповском районе Костромской области.
 Понизье — деревня в городском округе Кашира Московской области.

Украина 
 Понизье — название Подолья (исторической местности на юго-западе Украины) в русских летописях.